Андреас Пистиолис (; род. , Афины, Греция) — греческий баскетбольный тренер. Главный тренер баскетбольного клуба «Галатасарай».

Карьера 
Пистиолис является воспитанником «Панатинаикоса». Он выступал за кадетские и юниорские команды клуба, затем работал тренером молодёжного проекта, одновременно обучаясь в Афинском университете спорта, а в 2007 году получил должность одного из помощников Желько Обрадовича в основной команде. В 2012 году Пистиолис покинул афинский клуб вместе с Обрадовичем, поучаствовав в завоевании 2 титулов чемпиона Евролиги, 4 победах в первенстве Греции и 3 в Кубке страны.

В сезоне 2013/2014 занимал должность первого ассистента Димитриса Итудиса в турецком «Банвите».

В июне 2014 года стал ассистентом Итудиса в ЦСКА.

Во время Летней лиги НБА 2017 года в Лас-Вегасе Пистиолис вошёл в тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс».

В марте 2022 года Пистиолис был назначен главным тренером «Галатасарая». Под его руководством команда дошла до 1/2 финала чемпионата Турции 2021/2022, где уступила «Анадолу Эфесу» (2-3).

В ноябре 2022 года Пистиолис продлил контракт с «Галатасараем» до 2025 года.

Личная жизнь 
14 сентября 2017 года, в семье Андреаса и его супруги Эмилия, родилась дочь, которую назвали Мелина.

Достижения 
  Чемпион Евролиги (5): 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2015/2016, 2018/2019
  Бронзовый призёр Евролиги (2): 2014/2015, 2016/2017
  Чемпион Единой лиги ВТБ (6): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
  Чемпион Греции (4): 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
  Чемпион России (6): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021
  Обладатель Кубка Греции (3): 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012

Примечания 

Баскетбольные тренеры Греции
Тренеры БК «Галатасарай»